Пуенте де Истла има више значења:

 Општина Пуенте де Истла (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Пуенте де Истла (Пуенте де Истла, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику